Freiwillige Gerichtsbarkeit steht für:

 Freiwillige Gerichtsbarkeit (Deutschland)
 Freiwillige Gerichtsbarkeit (Schweiz)
 Verfahren außer Streitsachen (Österreich)